Південна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах.

Південна вулиця — вулиця в Мелітополі.
 Південна вулиця — вулиця в Прилуках.
 Південна вулиця — вулиця в Тернополі.

Вулиці